De Deense voetbalclub FC Midtjylland speelt sinds 2001 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Midtjylland

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Denemarken
 Eeuwige ranglijst van deelnemers UEFA-clubcompetities

FC Midtjylland
FC Midtjylland